Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2001 fand vom 8. bis 14. Juli 2001 in Taipeh, Taiwan, statt.

Medaillengewinner

Finalergebnisse

Weblinks
http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18023230

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2001
Badminton 2001
Badmintonwettbewerb in Taipeh